Az -dinasztia, vagy az általuk uralt ország neve után: -dinasztia, a koreai  állam (1392–1897), valamint az azt követő Koreai Császárság (1897–1910) uralkodócsaládja.  alapította 1392-ben. A dinasztia a i I klánból származik.

Családfa

Források
 
 

Ázsiai uralkodóházak
 
 
Uralkodói családfák